Velká Británie může označovat:

 Velká Británie (ostrov) – jeden z Britských ostrovů
 označení pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 označení pro Spojené království Velké Británie a Irska (1801–1922)
 Království Velké Británie (1707–1801)
 Velká Británie (tým), Team GB – olympijský tým sportovců ze Spojeného království a ostatních území Britské koruny (kód GBR)

Související články 
 Británie
 Malá Británie – původní název pro Bretaň
 Britské impérium

Externí odkazy